Kiesel steht für:

 Kieselsteine, rundgeschliffenes Lockersediment, siehe Kies
 Kiesel (Unternehmensgruppe), deutscher Händler von Bau- und Umschlagmaschinen
 Kiesel (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Mosel
 Silicium, chemisches Element (veraltet)
 Kieselgebäude, Druck- und Verlagsgebäude in Salzburg

Kiesel ist der Familienname folgender Personen:
 Annemieke Kiesel (* 1979), niederländische Fußballspielerin
 Bob Kiesel (Robert Allan Kiesel; 1911–1993), US-amerikanischer Leichtathlet
 Carl Maria Kiesel (1903–1971), deutscher Grafiker und Widerstandskämpfer
 Conrad Kiesel (1846–1921), deutscher Maler und Bildhauer
 Emil Kiesel (1910–1990), deutscher Geistlicher und Widerstandskämpfer
 Georges Kiesel (1911–2002), luxemburgischer Priester, Kunsthistoriker und Volkskundler 
 Harald Kiesel (* 1962), deutscher Journalist und Autor
 Helmuth Kiesel (* 1947), deutscher Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Holger Kiesel (* 1974), deutscher Journalist und Kabarettist
 Johannes Kiesel (1844–1892), preußischer Landrat des Landkreises Altenkirchen
 Manfred Kiesel (* 1949), deutscher Kunstpädagoge
 Marie Kiesel (1851–1926), österreichische Sängerin
 Markus Kiesel (* 1962), deutscher Musikwissenschaftler und Kulturmanager
 Otto Kiesel (1880–1956), deutscher Journalist und Schriftsteller

 Rüdiger Kiesel (* 1962), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Rudolf Kiesel (vor 1935–2017), deutscher Dirigent

Siehe auch:
 Kieselsäuren
 Kiesl
 Kiesels
 Kisel (Begriffsklärung)